Don’t Make Me Over () может означать:
 Don’t Make Me Over — песня (1962) Дайон Уорвик.
 Don’t Make Me Over — эпизод (2005) мультсериала «Гриффины».
 Don’t Make Me Over —  (1992) телесериала «Розанна».
 Don’t Make Me Over —  (2005) телесериала «Ноев ковчег».